Order Korony (Belgia)
 Order Korony (Buchara)
 Order Korony (Holandia)
 Order Korony (Iran)
 Order Korony (Monako)
 Order Korony (Westfalia)
 Order Korony Brunei
 Order Korony Jugosłowiańskiej
 Order Korony Dębowej (Luksemburg)
 Order Korony Drogocennej (Japonia)
 Order Korony Hawajskiej
 Order Korony Indii (Wielka Brytania)
 Order Korony Króla Zwonimira (Chorwacja)
 Order Korony Królestwa (Malezja)
 Order Korony Dżohoru (Johor)
 Order Korony Kedahu (Kedah)
 Order Korony Kelantanu (Kelantan)
 Order Korony Pahangu (Pahang)
 Order Korony Peraku (Perak)
 Order Korony Selangoru (Selangor)
 Order Korony Terengganu (Terengganu)
 Order Korony Rucianej (Saksonia)
 Order Korony Rumunii
 Order Korony Tajlandii
 Order Korony Tonga
 Order Korony Wendyjskiej (Meklemburgia-Schwerin i Meklemburgia-Strelitz)
 Order Korony Wirtemberskiej
 Order Korony Włoch
 Order Korony Żelaznej (Austria)
 Order Królewski Korony (Prusy)
 Order Zasługi Korony Pruskiej
 Order Zasługi Korony Bawarskiej